Джеймс «Джим» Аллен Лес (; родился 18 августа 1963 года, Найлс, штат Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист и тренер. В настоящее время тренирующий студенческую команду «УК Дэвис Аггис», выступающую в первом дивизионе NCAA.

Карьера в НБА 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. На драфте 1986 года был выбран под 70-м номером командой «Атланта Хокс», однако, не сыграв за неё ни одного матча, позднее был обменян в клуб «Юта Джаз». Позже выступал за команды «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» и «Атланта Хокс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. В 1986 году стал лауреатом премии имени Фрэнсис Померой Нейсмит, а также признавался баскетболистом года среди студентов конференции Missouri Valley. Всего за карьеру в НБА сыграл 321 игру, в которых набрал 1210 очков (в среднем 3,8 за игру), сделал 396 подборов, 930 передач, 169 перехватов и 20 блок-шотов.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры игрока Джим Лес работал на должности ассистента главного тренера в «Омаха Рэйсерс» (1994) (КБА) и «Сакраменто Монархс» (1999—2001) (ВНБА). Затем на протяжении девяти лет работал главным тренером родной команды «Брэдли Брейвз» (2002—2011). 5 мая 2011 года устроился на должность главного тренера в студенческую команду «УК Дэвис Аггис», сменив Гэри Стюарта, в которой работает и в настоящее время.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Брэдли Брэйвз» (баскетбол)
Игроки «Висконсин Флайерз»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Санта-Барбара Айлендерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Саскачеван Шторм»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Саламанка»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Брэдли Брэйвз» (баскетбол)